Графиня Алиса Тролле-Вахтмейстер (, полное имя Alice Victoria Trolle-Wachtmeister, урождённая Tornérhielm; 1926—2017) — шведская дворянка, придворная дама, обер-гофмейстерина.

Биография 
Родилась 9 мая 1926 года в Хельсингборге в семье Эрика Торнерхильма (Erik Tornérhielm) и его жены датчанки Эллен Валентинер-Брант (Ellen Valentiner-Branth).

В детстве Алиса много болела и долгое время жила в санатории с медсестрой на родине матери в Дании и, вернувшись в Швецию, не владела шведским языком. В младшей школе Алиса жила в пансионате в Хельсингборге. В 1943 году, последовав примеру своей матери, она поступила в Службу добровольной защиты женщин Швеции — Lottorna. Окончила школу в 1945 году и прошла курс медсестер с интернатурой в детской больнице в Копенгагене в 1945—1947 годах. В 1947 году окончила школу по уходу за детьми.

В 1949 году Алиса Торнерхильм вышла замуж за графа  (род. 1923), с которым жила в замке Тролле-Люнгбю в Сконе. Участвовала в работе шведского Красного Креста и Ассоциация церковного шитья (Kyrkliga syföreningen).

Алиса Тролле-Вахтмейстер обучалась в службе авиационной безопасности и личного состава ВВС Швеции. Была заместителем председателя (в 1962—1968 годах) и председателем (в 1968—1974 годах) Шведской женской службы добровольной обороны (lottaförbund) лена Кристианстад. Затем, пройдя подготовку в Шведском колледже национальной обороны (Försvarshögskolan) в 1974—1978 годах возглавляла Службу добровольной защиты женщин Швеции — Lottorna; одновременно была председателем организации Sveriges unglottor. В 1978 году она получила при королевском дворе должность статс-дамы (statsfru), в 1994 году была повышена до должности обер-гофмейстерины и находилась в этом статусе по 2015 год. В этот период времени Алиса Тролле-Вахтмейстер была самой высокопоставленной женщиной некоролевской крови в Швеции.

Параллельно со службой при королевском дворе, Тролле-Вахтмейстер занималась обширной общественной деятельностью, работая в городском совете, в церковных организациях и различных фондах. 23 февраля 2012 года вместе с премьер-министром Швеции Рейнфельдтом, спикером парламента Вестербергом и маршалом королевства , графиня Тролль-Вахтмейстер, согласно королевской традиции, представила Швеции новорожденную принцессу Эстель, герцогиню Эстергётландскую.

Умерла 26 июня 2017 года в Кристианстаде в замке Тролле-Люнгбю.

Была удостоена многочисленных наград, в числе которых:

Примечания

Литература 
 Öhrström, Kerstin; Andersson, Sigrid. Vem är hon: kvinnor i Sverige: biografisk uppslagsbok [1988]. Stockholm: Norstedt. sid. 468. Libris 3621469. ISBN 91-1-863422-2.
 Uddling, Hans; Paabo, Katrin. Vem är det: svensk biografisk handbok. 1993. Stockholm: Norstedt. sid. 1115. Libris 8261513. ISBN 91-1-914072-X.

Ссылки 
 Alice Trolle-Wachtmeister

Графини Швеции